Buckwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Buckwitz (1904–1987), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur und Theaterintendant
 Lisa Buckwitz (* 1994), deutsche Bobsportlerin
 Marie Buckwitz (1890–1951), österreichische Chemikerin und Sprachpädagogin